modo ou jur modo, langue soudanique centrale.
 Dans le langage courant, un modo (diminutif de modérateur) est une personne qui surveille les discussions d'un forum Internet.
 Modo est un logiciel de modélisation 3D.
 Mo-Do est un groupe de musique techno italien qui a chanté "eins zwei polizei" et "gut gut supergut".
 Le MoDo est un club de hockey sur glace localisé à Örnsköldsvik en Suède et évoluant dans le Championnat Suédois ou Elitserien.

Patronyme  

 Ben Modo, promoteur immobilier américain d'origine camerounaise.
 Michel Modo (1937-2008), acteur et humoriste français.